Махму́д ( — «хвалимый, похвальный») — имя арабского происхождения, а также фамилия.

Персоналии 
 Махмуд Газневи (971—1030) — эмир и падишах государства Газневидов.
 Махмуд ибн Малик-шах (ум. 1094) — сын Мелик-шаха I, султан Великой Сельджукской империи (1092—1094).
  (1105—1131) — внук Мелик-шаха I, сын Мухаммеда I; правитель одной из частей Великой Сельджукской империи — Иракского султаната (1118—1131).
 Махмуд I (1696—1754) — султан Османской империи (1730—1754).
 Махмуд II (1785—1839) — 30-й османский султан (1808—1839).
 Махмуд аз-Замахшари (1075—1144) — среднеазиатский писатель, философ, толкователь Корана.
 Махмуд (ум. 1465) — казанский хан (1445—1465).
 Махмуд (ум. 1470-е) — хан Большой Орды и Астрахани.
 Махмуд-паша (1420-е—1474) — великий визирь Османской империи, полководец.
 Махмуд-Шах Дуррани (1769—1829) — правитель пуштунского государства Дурранийской империи (1801—1803 и 1809—1818).
 Махмуд из Кахаб-Росо (1873—1919) — аварский поэт.
 Сайид, Ходжа Махмуди Бухорои (1860-1935) высокопоставленный вельможа
Бухарского эмирата (XIX-XXвв.). Отец основоположника таджикского профессионального театра Хомида, Саидовича Махмудова.

Фамилия 
 Махмуд, Али Хабиб (1939—2020) — сирийский государственный деятель.
 Махмуд, Аяз (род. 1964) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1984 года.
 Махмуд, Мохаммед Ахмед (род. 1989) — египетский тяжелоатлет.
 Махмуд, Наджля (род. 1962) — супруга пятого президента Египта Мухаммеда Мурси.
 Махмуд, Парвиз (1910—1996) — иранско-американский композитор и дирижёр.
 Махмуд, Халид (род. 1941) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1968 года.
 Махмуд, Хасан Шейх (род. 1955) — президент Федерального правительства Сомали.
 Махмуд, Шамсуннахар (1908—1964) — бенгальская писательница, политик и активистка.
 Сайид, Ходжа Махмуд (1860-1935) - видный государственный деятель Бухарского эмирата (XIX-XX вв.)

См. также 
 Махмудов
 Махмудлу
 Махмудабад — название нескольких населённых пунктов в Иране.

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки
Мусульманские имена
Имена арабского происхождения
Арабские имена